Воскресе́нский сельсове́т и Воскресе́нский се́льский сове́т — административно-территориальные единицы и муниципальные образования:

Россия 
 Воскресенский сельсовет — в Заринском районе Алтайского края.
 Воскресенский сельсовет — в Мелеузовском районе Республики Башкортостан.
 Воскресенский сельсовет — в Половинском районе Курганской области.
 Воскресенский сельсовет — в Данковском районе Липецкой области.
 Воскресенский сельсовет — в Сергачском районе Нижегородской области.
 Воскресенский сельсовет — в Череповецком районе Вологодской области.

 упразднённые
 Воскресенский сельсовет — в Ровдинском районе Архангельской области
 Воскресенский сельсовет — в Воскресенском районе Московской области (упразднён в 1954)
 Воскресенский сельсовет — в Ленинском районе Московской области (1984—1994)

Украина 
 Воскресенский сельский совет — в Приазовском районе Запорожской области.
 Воскресенский сельский совет — в Бурынском районе Сумской области.

См. также 
 Воскресенское сельское поселение